Le Columbia NX-02 est le second vaisseau de classe NX sorti du spatiodock de Starfleet. Il est commandé par le Capitaine Erika Hernandez.
Ce vaisseau apparait dans la série Star Trek: Enterprise.

La devise du Columbia, visible sur les écussons, est rédigée en latin « Audentes Fortuna Iuvat » (La chance sourit à l'audacieux).

Le Columbia largue les amarres en 2154, après le retour de l'Enterprise (à la suite de l'attaque des Xindis sur Terre).

L'aspect du NX-02 est similaire au NX-01, à part quelques petits détails comme le pont qui est légèrement différent de celui de l'Enterprise

Voir aussi

Lien externe 
 

Vaisseau de Star Trek
Star Trek: Enterprise
it:Astronavi di Star Trek#Columbia (NX-02)